Lena Andersson (1955) – cantante svedese 
 Lena Andersson (1970) – scrittrice svedese
 Lena Andersson (...) – tennistavolista svedese
 Lena Andersson (...) – pallavolista svedese